jiy – codice ISO 639-3 della lingua buyua jiuo
 Jiy – comune dell'Azerbaigian